Олександра Куликова:

 Відомі носії 
 Куликова Олександра Андріївна (1918—2002) — радянська свинарка, Герой Соціалістичної Праці.
 Куликова Олександра Андріївна (. 1974) — російська актриса театру, кіно і телебачення.
 Куликова Олександра Іванівна (більш відома як Шуберт-Яновська; 1827—1909) — російська актриса.
 Куликова Олександра Миколаївна (1943—2021) — мордовська співачка, народна артистка РРФСР.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок